Гармо́ника ():
 Гармоника (в музыке) — название каждого тона в натуральном звукоряде по отношению к основному тону, первому члену натурального звукоряда (1).
 Гармоника — общее название для различных видов язычковых пневматических музыкальных инструментов.
 Ручные гармоники
 Губная гармоника
 Гармоника — в Древней Греции и Древнем Риме, в Средние века и в эпоху Возрождения учение о звуковысотной структуре музыки, прообраз современной дисциплины гармонии.
 Гармоника в акустике, радио- и электротехнике, гармоническом анализе — элементарная составляющая сложного гармонического колебания.